Zappy peut désigner :
Zappy Bibicy, personnage de la saga Le Guide du voyageur galactique, de Douglas Adams
Zappy Max, né en 1921, animateur radiophonique